Encheloclarias är ett släkte av fiskar. Encheloclarias ingår i familjen Clariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Encheloclarias